Barbara Bedford – attrice statunitense
 Barbara Bedford – nuotatrice statunitense